Брезје може бити:

Босна и Херцеговина 
 Брезје (Лопаре), насељено место у општини Лопаре, Република Српска
 Брезје (Рогатица), насељено место у општини Рогатица, Република Српска
 Брезје (Вишеград), насељено место у општини Вишеград, Република Српска
 Брезје (Горажде), насељено место у општини Горажде, Федерација Босне и Херцеговине

Хрватска 
 Брезје (Дубрава), насељено место у општини Дубрава
 Брезје (Горња Стубица), насељено место у општини Горња Стубица
 Брезје (Свети Јурај на Брегу), насељено место у општини Свети Јурај на Брегу
 Bрезје (Света Недеља), насељено место у граду Света Недеља
 Брезје Добранско, насељено место у општини Скрад, Приморско-горанска жупанија
 Брезје Дравско, насељено место у општини Cestica, Вараждинска жупанија
 Брезје Михолечко, насељено место у општиниSveti Petar Orehovec, Копривничко-крижевачка жупанија
 Брезје Виводинско, градско насеље у граду Озљу, Карловачка жупанија

Словенија 
 Брезје (Радовљица), насељено место у општини Радовљица
 Брезје (Церкница), насељено место у општини Церкница
 Брезје (Горњи Алпи), префектура Гал, департман Горњи Алпи, Прованса-Алпи-Азурна обала
 Брезје при Гросупљем, насељено место у општини Гросупље
 Брезје при Довшкем, насељено место у општини Кршко
 Брезје при Раки, насељено место у општини Кршко
 Брезје при Сенушах, насељено место у општини Кршко
 Брезје в Подбочју, насељено место у општини Кршко